tautologia w językoznawstwie
 tautologia w logice

hu:Tautológia#Nyelvtudományi és irodalmi tautológia